Redea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Redea (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Redea (Argeș), Dorf im Kreis Argeș